Tervalampi kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Tervalampi (sjö i Norra Österbotten),  (99 ha)
2. Tervalampi (sjö i Mellersta Österbotten),  (11 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar